Il nome del personaggio biblico di Barabba, può riferirsi a:

Barabba –  romanzo di Pär Fabian Lagerkvist
 Barabba – film del 1953 diretto da Alf Sjöberg
Barabba – film del 1961 di Richard Fleischer
Barabba – EP di Fabrizio Moro del 2009
Barabba – miniserie televisiva del 2012 di Roger Young

Pagine correlate 
Barabbas
Tour Jaune de Barabbas